Розыбакиев — тюркская фамилия. Известные носители:

 Розыбакиев, Абдулла Ахметович (1897—1938) — советский партийный и общественный деятель.
 Розыбакиев, Рахимжан Рафкатович (род. 1991) — казахстанский футболист.